Hug III de Lusignan (c 948 - 1112), dit «el blanc», senyor de Lusignan
 Hug III d'Empúries (- 1173), comte d'Empúries
 Hug III de Borgonya (1142 - 1192), duc de Borgonya
 Hug III de Xipre (1235 - 1284) , dit «el gran», conegut també com a Hug de Poitiers o Hug de Lusignan. Rei de Xipre (1267–1284) i de Jerusalem (1268–1284)
 Hug III de Chalon (1260 - 1312), dit «el sord», ardiaca de Laon i príncep-bisbe del principat de Lieja (1296 -1301)
 Hug III d'Arborea (1335 - 1383), jutge d'Arborea
 Hug III de Cardona-Anglesola (- 1410), senyor de Bellpuig

Altres:
 Hug Roger III de Pallars Sobirà (1430 - 1508), comte del Pallars Sobirà